ФК ДАК 1904 Дунайска Стреда () е словашки футболен клуб от град Дунайска Стреда Търнавски край, участващ в Фортуна лига. Домакинските си мачове играе на градския стадион, с капацитет 16 410 зрители. Основан през 1904 г., клубът е един от най-старите в Словакия.

Успехи 
 Чехословакия

 Купа на Чехословакия:
  Носител (1): 1987

 Чехословашка първа лига:
  3-то място (1): 1987/88

 1.SNL (1-ва Словашка национална футболна лига) (1969 – 93)
  Шампион (1): 1984 – 85

 Словакия

 Словашка Суперлига:
  Сребърен медалист (2): 2018/19, 2020/21
  Бронзов медалист (3): 1993/94, 2017/18, 2019/20

 Купа на Словакия:
  Носител (1): 1987
  Финалист (2): 1992 – 93, 1994 – 95

 Словашка втора дивизия:
  Шампион (2): 1998 – 99, 2012 – 13

Предишни имена

Участие в европейските турнири 

 Домакинските срещи са с удебелен шрифт

Известни играчи 
  Руслан Корян
  Ролф Ландерл
  Мохамад Парвин
  Фарзад Ашуби
  Игор Балиш
  Балаж Борбей
  Владимир Вайс
  Юлиус Шимон
  Петер Фибер

Известни треньори 
  Златко Кранчар

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт
 

Словашки футболни отбори
Дунайска Стреда
Окръг Дунайска Стреда